Choong ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Choong (* um 1930), malaysische Badmintonspielerin
 David Choong (1929–2011), malaysischer Badmintonspieler
 Eddy Choong (1930–2013), malaysischer Badmintonspieler
 Choong Ewe Jin (um 1925–2005), malaysischer Badmintonspieler
 Joseph Choong (* 1995), britischer Pentathlet
 Katherine Choong (* 1992), Schweizer Sportkletterin
 Rachel Choong (* 1994), englische Badmintonspielerin
 Choong Tan Fook (* 1976), malaysischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Chong
 Chung